Алексей Каменский Каменский, Алексей Васильевич (в монашестве Анатолий; 1863—1925) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Иркутский.
 Каменский, Алексей Васильевич (1927—2014) — русский художник, живописец и график.
 Каменский, Алексей Владимирович (псевдоним Алексей Липецкий; 1887—1942) — русский советский поэт, прозаик и художник.
 Каменский, Алексей Игоревич (род. 1983) — российский стрелок.